Daju (Dājū) bezeichnet:
 Daju (Volk), afrikanisches Volk
 Daju-Sprachen (ISO 639-3: dau), dessen Sprache und Dialekte
 Daju (Distrikt), Bezirk im Tschad, der das Hauptsiedlungsgebiet auf Grundlage des früheren Sultanats Dar Sila umfasst
 Daju (Ngamring), Gemeinde in Tibet, Volksrepublik China
 Daju (Yulong), Gemeinde in Yunnan, Volksrepublik China